Onderdistrict in Indonesië
 Purwoasri (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Purwoasri (Metro Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Metro in de provincie Lampung
 Purwoasri (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Purwoasri (Purwoasri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Purwoasri (Singosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Purwoasri (Tegaldlimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Purwoasri, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java